Golec uOrkiestra 1 – pierwszy album zespołu Golec uOrkiestra wydany 7 września 1999 przez wydawnictwo Accord.

Niespełna 10 lat później, 10 czerwca 2009 roku album uzyskał status dwukrotnie platynowej płyty w Polsce.

Lista utworów 
 „Kochom Ciebie dziywcyno” (Singel)
 „Kuku”
 „Crazy is my life” (Singel)
 „Ej Janicku ka ześ jes”
 „Skrzypki”
 „UFO”
 „Lornetka” (Singiel)
 „Szafa”
 „Linoleum”
 „Chałpa sie poliła”
 „Wyseł”
 „Myślenica”
 „Na holi”

Sprzedaż

Przypisy 

Albumy Golec uOrkiestra
Albumy muzyczne wydane w roku 1999